Да́на Ребе́кка Арно́льд (; род. 1961) — британский искусствовед и историк архитектуры. Профессор теории и истории архитектуры Мидлсекского университета., приглашёный профессор Международного научно-исследовательского центра охраны китайского культурного наследия Тяньцзиньского университета. Автор бестселлера «История искусства: Очень кратское введение», изданного на английском, арабском, боснийском, голландском, греческом, испанском, китайском, португальском, русском, шведском и японском языках.

Биография 

Окончила  Университетского колледжа Лондона.

В 1997—2002 годах — редактор международного научного журнала  издаваемого Ассоциацией историков искусства ().

В 1995—1999 года — старший преподаватель и директор Центра исследований в области архитектуры и декоративного искусства Лидского университета.

В 1999—2012 годах — профессор истории архитектуры Саутгемптонского университета, директор Центра исследований архитектуры и урбанизма Саутгемптонского университета,

Была научным сотрудником в Йельском университете, Кембриджском университете. В  Центра Гетти Музея Гетти, где занималась выставочным проектом по открытию виллы Гетти в Малибу. Также была приглашённым профессором в университетах США, Канады и Великобритании.

Совместно с Белджин Туран Озкая () и Элвин Алтан Ергут (), под покровительством Британской академии, Саутгемптонского университета и Ближневосточного технического университета, работает на международным проектом «Амбивалентная география».

Член издательского совета British Politics Review Британского политического общества в Норвегии.

Свободно владеет французским языком, может читать на итальянском языке и работать латинским языком.

Научные труды

Монографии 

 Dana Arnold The Georgian Country House: Architecture, Landscape and Society. — Stroud, Sutton Publishing, 1998. — 226 p. (издана в бумажном виде в 2003 и переиздана в 2012 году)
 Dana Arnold Re-presenting the Metropolis: Architecture, Urban Experience and Social Life in London 1800—1840. — Aldershot: Ashgate, 2000. — 172 p. ISBN 1-84014-232-4
 Dana Arnold Reading Architectural History. — London: Routledge, 2002. — 256 p.
 Dana Arnold Art History: A Very Short Introduction. — Oxford: Oxford University Press, 2004. — 144 p. ISBN 978-0-19-280181-4
 Dana Arnold Rural Urbanism: London landscape in the early nineteenth century. Manchester: Manchester University Press, 2006. — 256 p.
 Dana Arnold The Spaces of the Hospital: Spatiality and Urban Change in London 1680—1820. — London: Routledge, 2013. — 176 p. ISBN 978-0415325165 ISBN 0415325161

Статьи 
 Dana Arnold Decimus Burton’s Work in The Phoenix Park, Dublin 1832-49. // Bulletin of the Irish Georgian Society. — Vol XXXVII. — 1996. — P. 53-75
 Dana Arnold London Bridge and its Symbolic Identity in the Regency Metropolis: The Dialectic of Civic and National Pride // The Metropolis and its Image: Constructing identities for London c 1750—1950. ed. Dana Arnold — Wiley-Blackwell, 1999. — 184 p. ISBN 978-0-631-21667-4
 Dana Arnold London Bridge and its Symbolic Identity in the Regency Metropolis: The dialectic of civic and national pride // Art History. — Vol. 22. — № 4. — 1999. — P. 545—566.
 Dana Arnold Facts or Fragments? Visual histories in the age of mechanical reproduction // Art History. — Vol 25. — № 4. — 2002.
 Dana Arnold Distorting Mirrors: The Phoenix Park, Dublin (1832-49) and the Ambiguities of Empire // Deterritorialisations …. Landscapes and Politics. M. Dorrian and G Rose (eds). — London: Blackdog, 2003.
 Dana Arnold The 'Space' between History and Philosophy? // CongressCATH 2004
 Dana Arnold Unlearning the Images of Archaeology // Envisioning the Past: Archaeology and the Image. S. Smiles, S. Moser (eds). — Oxford, Wiley-Blackwell, 2004.
 Dana Arnold Unlearning the Images of Archaeology // Envisioning the Past. Stephanie Moser, Sam Smiles (eds.) — Oxford: Oxford University Press; Malden: Wiley-Blackwell, 2005. — (New Interventions in Art History).
 Dana Arnold Un conte de deux villes: lectures biographiques du West End londonien // Les Mises en Scène(s) de L’Espace: Faux-semblants, ajustements et expériences dans la ville. JM Mehl N Bourguinat (sous dir). — Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2006. — P. 116—139.
 Dana Arnold, Luc Verpoest Introduction // Imag(in)ing Architecture. Luc Verpoest, Zsuzsanna Borocz, Ellen Van Impe (eds). — Leuven, KU Leuven Press, 2008. — P. 7-14.
 Dana Arnold, Luc Verpoest Imag(in)ing Architecture // Imag(in)ing Architecture. Luc Verpoest, Zsuzsanna Borocz, Ellen Van Impe (eds). — Leuven, KU Leuven Press, 2008. — P. 15-29.
 Dana Arnold Space, Time and the Metropolis // Changing Metropolis: Introducing artistic and cultural actions in city making. Christian Pagh (ed). — Copenhagen: VIA Design, 2008. — P. 118—121.
 Dana Arnold Sehen heißtglauben: Historiker und Bilder // Bilder als historische Quellen: Dimension der Debatten um historische Bildforschung. Jens Jäge und Martin Knauer (Hrsg). — Köln: Wilhelm Fink, 2009. — P. 327—345.
 Dana Arnold Rural Urbanism: London’s West End // Rural and Urban: Architecture between two cultures. A. Ballantyne (ed). — London: Routledge, 2009. — P. 42-55
 Dana Arnold Panoptic Visions or Possessing the Metropolis // Art History. — Vol 32. — № 2. — 2009. — P. 332—350
 Dana Arnold Foüllant à l’Aveugle: Discovering the Villa Papyri in the eighteenth century // The Villa of the Papyri at Herculaneum: Archaeology, Reception, and Digital Reconstruction. Mantha Zarmakoupi (ed). — Berlin and New York, Walter De Gruyter, 2010. — P. 139—154
 Dana Arnold Le regard panoptique sur Londres et l’appropriation de la métropole // Londres: Naissance d’une Capitale Culturelle. Jacques Carré (ed). — Paris: Presses Universitaires de Paris, Sorbonne, 2010. — P. 111—132.
 Dana Arnold Making London’s Modernity: Memory, Capital, Nature // Christian Hermansen Cordua (ed), Manifestoes and Transformations in the Early Modernist City. — Farnham: Ashgate, 2010. — P. 165—178
 Dana Arnold If the Term Baroque Did Not Exist Would It Be Necessary to Invent It? (with Apologies to Voltaire) // Ars Aeterna journal special issue Unfolding the Baroque: Cultures and Concepts. Catherine M. Soussloff, A. Smieskova (eds). — Vol 2. — № 1. Autumn 2010. — , Slovakia pp 52–61
 Dana Arnold Modernity in London and Paris // Synergies. — № 3. — 2010. — P. 25-36
 Dana Arnold The Complexities of Place: Transcultural Readings of Tianjin // New Architecture, China. — № 5. — 2012. — P. 18-20
 Dana Arnold Architectural History is more than the study of buildings // Urban Environment Design (Beijing) Special Issue Feb 2012 'World Architectural History International Teaching and Research' pp 92–100
 Dana Arnold Les flâneurs — observateurs nonchalants du «paysage des grandes cités» et la vie quotidienne, du quartier du West End de la ville de Londres du début du XIXe siècle // Marche et espace urbain de l’Antiquitė à nos jours. Christophe Loir (ed). — Presses Bruxelles, Universitė Libre, 2013.
 Dana Arnold «Ce n’est pas écrire au sens plein du terme» La notation graphique de l’architecture comme mode d’ekphrasis // Pierre Dubois et Alexis Tadié (sous dir) Esthétiques de la ville. — Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne (PUPS) 2012. — P. 45-62.
 Dana Arnold Ambivalent Geographies: The British Concession in Tianjin, China 1860—1946 // Transculturation in British Art, c 1770—1930. Julie F Codell (ed). — New York and Aldershot: Ashgate, 2012. — P. 143—155.

Научная редакция 

 The Georgian Villa. ed. Dana Arnold. — Stroud, , 1996. — 196 p. (переиздана в 1998 и 2011 годах)
 The Metropolis and its Image: Constructing identities for London c 1750—1950. ed. D. Arnold. — Wiley-Blackwell, 1999. — 184 p. ISBN 978-0-631-21667-4
 Tracing Architecture: the aesthetics of antiquarianism. eds. D. Arnold, S. Bending. — Wiley-Blackwell, 2002.
 Art and Thought. eds. D. Arnold, M. Iversen. — Wiley-Blackwell, 2003. — 256 p. ISBN 0-631-22714-8, ISBN 0-631-22715-6
 Cultural Identities and the Aesthetics of Britishness c 1798—1950. ed. D. Arnold. — Manchester: Manchester University Press, 2003. — 200 p.
 Architecture as Experience. eds. D. Arnold, A. Ballantyne. — London: Routledge 2004. — 312 p.
 Rethinking Architectural Historiography Paperback. eds. D. Arnold, Elvan Altan Ergut, Belgin Turan Ozkaya. —London: Routledge, 2006. — 200 p.
 New Interventions in Art History. — London: Routledge, 2006. — 272 p. ISBN 978-0415360852, ISBN 0415360854
 Biographies and Space: Placing the Subject in Art and Architecture. D. Arnold, J Sofaer. — London: Routledge, 2008. — 196 p.
 Art History: Contemporary Perspectives on Method. ed. D. Arnold. — Oxford: Wiley-Blackwell, 2009.
 Companion to British Art 1600-present day. D. Arnold and D. Peters Corbett (eds) — Oxford, Wiley-Blackwell, 2013.
 Intersubjective Encounters: Re-examining the work of Adrian Rifkin. ed. D. Arnold. — London: I.B. Tauris, 2014
 Companions to Art History. — Wiley-Blackwell
 Anthologies in Art History. — Wiley-Blackwell

Переводы на русский язык 

  ISBN 978-5-271-20007-6

Примечания

Литература 

 

Искусствоведы Великобритании
Историки архитектуры
Выпускники Университетского колледжа Лондона